Hr.Ms. Noordbrabant (1900) - pantserdekschip
 Noord-Brabant - provincie, naamgever van bovenstaand schip